

Matematica 
 Integrazione – il processo di determinare l'integrale  di una funzione, chiamato anche quadratura;
 Integrazione – la determinazione (a meno di una costante additiva) dell'integrale indefinito di una funzione, cioè il processo inverso della derivazione chiamato anche antiderivazione;

Scienze umanistiche 
 Integrazione – in campo educativo, concetto della pedagogia speciale usato per riferirsi ad una modalità di inserimento in classe di un alunno con disabilità che preveda una reciprocità, un reciproco adattamento fra singolo e gruppo 

 Integrazione – nelle scienze sociali, un tipo particolare di acculturazione

Tecnologia 
 Integrazione – nell'ambito dei circuiti elettronici, operazione svolta da un integratore
 Data integration – nell'ambito delle basi di dati, insieme di processi di unificazione di dati provenienti da diverse sorgenti informative

Pagine correlate 
Integralismo
Integratore

Altri progetti